El término Briceño puede referirse a: 

 Briceño (Antioquia), municipio del departamento de Antioquia, Colombia.
 Briceño (apellido), apellido de origen español.
 Briceño (Boyacá), municipio del departamento de Boyacá, Colombia.
 Municipio Justo Briceño, municipio del estado Mérida, Venezuela.
 Municipio Mario Briceño Iragorry, municipio del estado Aragua, Venezuela.